Een verkeersweg:
 N772 (België)
 N772 (Frankrijk)